

Patronyme 

 André Delelis (1924-2012), un homme politique français ;
 Antoine Delelis, un scénariste et réalisateur français ;
 François Delelis-Fanien (1843-1945), un homme politique français.
 Jules Delelis (1827-1886), un homme politique français.

Édifice
 Stade Bollaert-Delelis, le principal stade de football de Lens, ville du Pas-de-Calais, en France